Spin the Wheel:

  — второй альбом ирландской женской группы Bellefire.
  — сингл ирландской женской группы Bellefire; заглавный трек с их второго альбома.